Гошкодеря - украинская фамилия. 

 Гошкодеря, Валерий Анатольевич (1959—2013) — советский и украинский футболист.
 Гошкодеря, Виталий Валерьевич (1988) — украинский футболист.